El Torneo de la División I de Baloncesto Masculino de la NCAA de 1974 se celebró para determinar el Campeón de la División I de la NCAA. Llegaron 25 equipos a la fase final, disputándose la Final Four en el Greensboro Coliseum de Greensboro, Carolina del Norte.

Los ganadores fueron el equipo de la Universidad Estatal de Carolina del Norte, derrotando en la final a la Universidad Marquette, poniendo fin a una racha de siete triunfos consecutivos de UCLA.

Esta sería la última vez en la que únicamente participarían los campeones de cada conferencia. La Asociación de Comisionados Universitarios creó un torneo alternativo al NIT en el que se invitaba a participar a los segundos clasificados de las principales conferencias. A partir de 1975 pasarían a disputar también el Torneo de la NCAA.

Equipos

Fase final
* – Denota partido con prórroga.

East region

West region

Mideast region

Midwest region

Final Four

Tercer y cuarto puesto

Final Four

Semifinales

Final

Referencias

Enlaces externos 
Resultados en sports-reference.com

Baloncesto en 1974
Campeonato de la División I de Baloncesto Masculino de la NCAA